Індійський морський рис (інші назви — морський гриб, індійський рис, рисовий гриб, китайський морський рис, китайський гриб, японський гриб, живий рис) — один із різновидів адаптованої до вирощування у домашніх умовах зооглеї. Є продуктом взаємодії бактерій та дріжджів у полісахаридній матриці, яку створюють бактерії. Як і в кефірі, мікроби в індійському рисі перебувають у симбіозі задля підтримання стабільності культури.

Історія 
Морський рис завезли до Росії в 19 столітті з Індії, тому його і прозвали індійським. Ця культура давніша, ніж чайний або молочний гриби.

Вплив на здоров'я 

Дрібні, напівпрозорі зернята, які нагадують рис, не що інше, як симбіоз дріжджового грибка та оцтовокислої бактерії (Zoogloea). Жодних чудодійних цілющих властивостей настій «морського» або, як ще його називають, «японського» рису не має. Проте настій добре втамовує спрагу, органічні кислоти та інші біологічно активні речовини, які містяться в ньому, поліпшують апетит, активізують роботу кишківника, діють як легке проносне. Пити такий напій можна не всім. Він не рекомендується тим, хто має проблеми з печінкою та жовчогінними шляхами, підшлунковою залозою, у разі гастриту, виразки шлунка та дванадцятипалої кишки, а також при захворюваннях шлунка, що супроводжується порушенням його діяльності.

Вплив продуктів життєдіяльності цих грибково-бактеріальних колоній на організм людини не був вивчений достатньою мірою, щоб робити які-небудь обґрунтовані медичні заяви.

Див. також 
 Молочний гриб
 Чайний гриб

Посилання 
 Water Kefir: A Review of its Microbiological Profile, Antioxidant Potential and Sensory Quality
 An update on water kefir: Microbiology, composition and production 
 Development of new non-dairy beverages from Mediterranean fruit juices fermented with water kefir microorganisms
 Characterization of kefir-like beverages produced from vegetable juice
 Functional Exploitation of Carob, Oat Flour, and Whey Permeate as Substrates for a Novel Kefir-Like Fermented Beverage: An Optimized Formulation
 Development, Characterization, and Bioactivity of Non-Dairy Kefir-Like Fermented Beverage Based on Flaxseed Oil Cake
 5 Scientific Benefits of Water Kefir 
 Antioxidant potency of water kefir 
 Water Kefir and Derived Pasteurized Beverages Modulate Gut Microbiota, Intestinal Permeability and Cytokine Production In Vitro
 Study of anti-inflammatory activity of Tibetan mushroom, a symbiotic culture of bacteria and fungi encapsulated into a polysaccharide matrix 
 Probiotic Potential of Lactobacillus paracasei CT12 Isolated from Water Kefir Grains (Tibicos) 
 Water kefir: Factors affecting grain growth and health-promoting properties of the fermented beverage 
 Anti-Inflammatory and Cicatrizing Activities of a Carbohydrate Fraction Isolated from Sugary Kefir
 Antimicrobial Activity of Broth Fermented with Kefir Grains 
 Microbial Species Diversity, Community Dynamics, and Metabolite Kinetics of Water Kefir Fermentation
 The Buffer Capacity and Calcium Concentration of Water Influence the Microbial Species Diversity, Grain Growth, and Metabolite Production During Water Kefir Fermentation
 Pollution Abatement of Heavy Metals in Different Conditions by Water Kefir Grains as a Protective Tool against Toxicity
 Quantitative insights on the interaction between metal ions and water kefir grains: kinetics studies and EPR investigations

Бродіння
Продукти бактерій